Середземне море —  море Атлантичного океану між Європою, Азією і Африкою;
 Середземне море — за океанографічною класифікацією вид внутрішнього моря. Міжконтинентальне море.